Adrian Sârbu se poate referi la:

Adrian Sârbu, senator român de Teleorman, ales pe lista PNȚCD.
Adrian Sârbu, (n. 1955), om de afaceri român, fondator și proprietar al Pro TV și Mediafax.